Banias ou Baniyas est le nom de plusieurs localités du Proche-Orient :

 Baniyas, Baniyas du Nord : ville portuaire de Syrie située entre Lattaquié et Tartous.
 Baniyas, Baniyas du Sud  : site de Césarée de Philippe, près d'une des sources du Jourdain ; donne son nom à la seigneurie de Banias, un des fiefs du royaume de Jérusalem pendant les croisades.
 Baniyas  : rivière issue du Golan.

Autres
 Banias, un processeur P6 d'Intel destiné aux ordinateurs portables. 
 Bania, bain russe ; pl. Banias. 
 Baniya, membre d'une caste de marchands hindous ; pl. Baniyas. En français, on dit banian.

Notes

ru:Pentium M#Banias